

Geografia
 Ellero – corso d'acqua del Piemonte

Persone
 Francesco Ellero d'Artegna – cantante italiano
 Giovanni Ellero – etnologo italiano
 Lorenzo Ellero – psichiatra e politico italiano
 Pietro Ellero – giurista, criminologo e politico italiano
 Renato Ellero – avvocato, politico e accademico italiano

Pagine correlate
 Sant'Ellero